Озерко — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Озерко — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Озерко — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Озерко — бывший населённый пункт в Мурманской губернии РСФСР, административный пункт Новозерской волости.

Украина 
 Озерко — село Здолбуновском районе Ровненской области.

Другое 
 Озерко — бухта губы Большая Мотка Баренцева моря на полуострове Рыбачий
 Озерко — озеро во Всеволожском районе Ленинградской области